WWF steht als Abkürzung für:

 WWF, gegründet als World Wildlife Fund, internationale Naturschutzorganisation
 WWF (Dateiformat), Variante des Portable Document Format
 Waterside Workers Federation, eine ehemalige australische Gewerkschaft der Hafenarbeiter
 Westdeutsches Werbefernsehen, siehe WDR mediagroup#Geschichte
 Windows Workflow Foundation, eine Windows-Workflow-Anwendungssoftware
 World Wrestling Federation, heute World Wrestling Entertainment, siehe WWE

Siehe auch:

Abkürzung